Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Palencia. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 34000.

 
Palencia